Kim Mindzsong (1971) dél-koreai színész
 Kim Mindzsong (1985) világbajnok dél-koreai rövidpályás gyorskorcsolyázónő, olimpikon
 Kim Mindzsong (1986) világbajnok dél-koreai tollaslabdázónő, olimpikon
 Kim Mindzsong (1988) világbajnoki bronzérmes dél-koreai cselgáncsozó, olimpikon
 Kim Mindzsong (1997) dél-koreai sportlövő

Lásd még 
 Kim Midzsong (egyértelműsítő lap)